Бийи-Беркло () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантон Дуврен. Город расположен в 16 км к востоку от Бетюна и в 10 км к северу от Ланса, в месте слияния каналов Дюнкерк-Шельда и Дёль.

Население (2018) — 4 693 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Сердца (Сакре-Кёр), восстановленная после Первой мировой войны

Экономика 
Город был полностью разрушен во время Первой мировой войны. До 60-х годов XX века был одним из шахтёрских городов Па-де-Кале. После закрытия угольных разработок переориентирован на лёгкую и пищевую промышленность.

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство - 0,3 %
 промышленность - 46,2 %
 строительство - 4,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг - 24,8 %
 государственные и муниципальные службы - 24,3 %

Уровень безработицы (2017) — 11,4 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 21 880 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Бийи-Беркло с 1995 года занимает Стев Боссар (Steve Bossart). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский список был единственным.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции

Коммуны департамента Па-де-Кале